Смирнов Олексій:
 Смірнов Олексій Макарович (1920—1979) — радянський актор, Заслужений артист РРФСР.
 Смирнов Олексій Максимович (1890—1942) — український режисер театру та кіно.
 Смирнов Олексій Пантелейович (1917—2005) — радянський військовий льотчик часів Другої світової війни. Герой Радянського Союзу (1942).
 Смирнов Олексій Семенович (1917—1987) — льотчик-винищувач, двічі Герой Радянського Союзу.
 Смирнов Олексій Сергійович (1982) — російський хокеїст.